Alexander Schmidt (1831-1894) – fisiologo tedesco
 Alexander Schmidt (1968) – allenatore di calcio tedesco
 Alexander Schmidt – calciatore austriaco